Zhuangtou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuangtou (ort), Tianjin, 
 Zhuangtou (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar